Ґиляй (Анікщяйський район)
 Ґиляй (Расейняйський район)
 Ґиляй (Рокишкіський район)
 Ґиляй (Шяуляйський район)